Бабина Пољана може бити:

 Бабина Пољана (Врање), насеље града Врања, Србија
 Бабина Пољана (Трговиште), насеље у општини Трговиште, Србија